Radnai ist der Familienname folgender Personen:
 Miklós Radnai (1892–1935), ungarischer Komponist und Opernintendant.
 Wolfgang Radnai (1848–1935), römisch-katholischer Erzbischof in der Slowakei